Skantz är ett svenskt efternamn med stavningsvarianterna Skans, Skanz och Skants. Alla varianterna förekom som soldatnamn.

2017 fanns följande personer i Sverige med stavningsvarianterna:

 Skans 195
 Skants 8
 Skantz 603
 Skanz 5

Personer med efternamnet
 Anna Greta Skantz (1923–2002), politiker, sociealdemokrat
 Petter Florus Malkolm Skantz (1862–1930), konstnär
 Stellan Skantz (1928–1999), skådespelare och inspicient

Se även
 Skantze

Referenser

Svenska efternamn
Soldatnamn